Во́ррен () — англійське ім'я, прізвище і топонім.

Персоналії 
Прізвище
 Алан Воррен (1935) — британський яхтсмен, олімпійський медаліст (1972).
 Брендан Воррен (1997) — американський хокеїст.
 Бренч Воррен (1975) — професійний культурист IFBB, переможець і призер багатьох міжнародних змагань.
 Девід Воррен (1925—2010) — австралійський науковець, винахідник бортового самописця «чорна скринька».
 Елізабет Воррен (1949) — американський юрист і політик.
 Елінор Кетрін Воррен (1919—2005) — англійська віолончелістка, музичний педагог.
 Ерл Воррен (1891—1974) — американський суддя.
 Гаррі Воррен {1893–1981) — американський кінокомпозитор.
 Девід Воррен (1925—2010) — британський яхтсмен.
 Марк Воррен (1967) — англійський актор.
 Мерсі Отіс Воррен (1728—1814) — американська письменниця.
 Патриція Нелл Воррен (1936) — справжнє ім'я Патриції Килини української поетеси й перекладачки американського походження.
 Роберт Пенн Воррен (1905—1989) — американський письменник.
 Робін Воррен (1937) — австралійський патолог і вчений, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 2005 року.

Ім'я
 Воррен Баффетт (1930) — американський інвестор, підприємець, філантроп.
 Воррен Бітті (1937) — американський актор, продюсер та режисер.
 Воррен Вейр (1989) — ямайський легкоатлет, олімпійський медаліст (2012).
 Воррен Гардінг (1865—1923) — двадцять дев'ятий Президент США (1921—1923).
 Воррен Гастінгс (1732—1818) — перший генерал-губернатор Індії (1773—85), з 1814 року таємний радник () англійського короля.
 Воррен Де ла Рю (1815—1889) — англійський астроном.
 Воррен Бергер (1907—1995) — 15-й голова Верховного Суду США у 1969—1986 роках.
 Воррен Кінг (1955) — австралійський колишній професіональний гравець у снукер.
 Воррен Кристофер (1925—2011) — американський юрист і дипломат.
 Воррен Маккалох (1898—1969) — американський нейропсихолог та нейрофізіолог.
 Воррен Потент (1962) — австралійський стрілець, олімпійський медаліст (2008).
 Воррен Сімпсон  — австралійський професіональний гравець у снукер.
 Воррен Спектор (1955) — розробник комп'ютерних ігор.
 Воррен Трасс (; 1948) — австралійський політик

Топонім 
Округи у складі США
 Воррен (округ, Північна Кароліна) () — округ (графство) у штаті Північна Кароліна, США.
 Воррен (округ, Айова) () — округ (графство) у штаті Айова, США.
 Воррен (округ, Міссурі) () — округ (графство) у штаті Міссурі, США.
 Воррен (округ, Вірджинія) () — округ (графство) у штаті Вірджинія, США.
 Воррен (округ, Джорджія) () — округ (графство) у штаті Джорджія, США.
 Воррен (округ, Іллінойс) () — округ (графство) у штаті Іллінойс, США.
 Воррен (округ, Індіана) () — округ (графство) у штаті Індіана, США.
 Воррен (округ, Кентуккі) () — округ (графство) у штаті Кентуккі, США.
 Воррен (округ, Міссісіпі) () — округ (графство) у штаті Міссісіпі, США.
 Воррен (округ, Нью-Джерсі) () — округ (графство) у штаті Нью-Джерсі, США.
 Воррен (округ, Нью-Йорк) () — округ (графство) у штаті Нью-Йорк, США.
 Воррен (округ, Огайо) () — округ (графство) у штаті Огайо, США.
 Воррен (округ, Пенсільванія) () — округ (графство) у штаті Пенсільванія, США.
 Воррен (округ, Теннессі) () — округ (графство) у штаті Теннессі, США.
Населені пункти США
 Воррен — місто, штат Арканзас
 Воррен — місто, штат Коннектикут
 Воррен — місто, штат Індіана
 Воррен — місто, штат Мен
 Воррен — місто, штат Массачусетс
 Воррен — місто, штат Мічиган
 Воррен — місто, штат Міннесота
 Воррен — місто, штат Нью-Гемпшир
 Воррен — місто, штат Нью-Йорк
 Воррен — місто, штат Огайо
 Воррен — місто, штат Пенсільванія
 Воррен — місто, штат Род-Айленд
 Воррен — місто, штат Вермонт
 Воррен — місто в окрузі Сент-Круа, штат Вісконсин
 Воррен — місто в окрузі Вошара, штат Вісконсин
 Воррен — селище, штат Іллінойс
 Воррен Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Воррен Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсильванія
 Воррен Тауншип — селище в окрузі Франклін, штат Пенсильванія
 Воррен — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Воррен — переписна місцевість, штат Орегон
 Воррен — переписна місцевість в окрузі Тайлер, штат Техас
Гори
 Воррен — гора у хребті Вінд-Рівер, в Скелястих горах (штат Вайомінг, США)
Інше
 Льодовикова річка Воррен () — доісторична річка, яка дренувала озеро Агассіс в центрі Північної Америки у 9 700—7 400 до Р. Х.

Англійські прізвища